

Codici
 LUZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lushan (Cina)
 luz – codice ISO 639-3 della lingua luri meridionale

Geografia
Brasile
 Luz – comune del Minas Gerais
Francia
 Luz – fiume degli Alti Pirenei, affluente dell'Arros
 Luz – fiume dei Pirenei Atlantici, affluente del Gave de Pau
 Luz-Saint-Sauveur – comune degli Alti Pirenei
Portogallo
 Luz – freguesia di Lagos
 Luz – freguesia di Mourão
 Luz – freguesia di Santa Cruz da Graciosa
 Luz – freguesia di Tavira

Musica
 LUZ – gruppo musicale italiano
 Luz – album di Luz Casal del 1982

Onomastica
 Luz – variante spagnola del nome proprio di persona Luce

Persone
 Luz (1972) – vignettista satirico francese
 Beatriz Luz Lattanzi (1982) – attrice colombiana
 Jorge Alfredo Luz (1954) – ex hockeista su pista e allenatore di hockey su pista argentino
 Luís Luz (1909-1989) – calciatore brasiliano
 Orlando Luz (1998) – tennista brasiliano

Religione
 Luz – osso più resistente del corpo umano nella tradizione ebraica, da cui si ricomporrà il corpo durante la resurrezione dell'era messianica.

Sport
 Estádio da Luz – stadio di Lisbona (Portogallo)

Pagine correlate
da Luz